Tuukka Mikael Rask (né le  à Savonlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le frère de Joonas Rask.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il attaque sa carrière en SM-liiga à l'Ilves Tampere. Il est choisi en 2005 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en 1 ronde, en . En 2007, il poursuit sa carrière en Amérique du Nord en jouant en Ligue américaine de hockey pour les Bruins de Providence. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston chez les Maple Leafs de Toronto. Il remporte la Coupe Stanley 2011 avec les Bruins.

À l'issue de la saison 2013-2014, il remporte le trophée Vézina du meilleur gardien de but de la LNH. Le 9 février 2022, il annonce sa retraite du hockey professionnel.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande aux différentes compétitions juniors de 2005 à 2007.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Ilves Tampere U18 || Finlande U18 || 9 || 4 || 3 || 2 || 533 || 25 || 2,81 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Ilves Tampere Jr || Finlande Junior || 30 || 12 || 10 || 7 ||  || 65 || 2,21 ||  || 2 ||  || 3 || 1 || 2 || 178 || 6 || 2,02 ||  || 0 || 
|-
| 2004-2005 || Ilves Tampere Jr || Finlande Junior || 26 || 17 || 3 || 4 ||  || 47 || 1,86 ||  || 2 ||  || 10 || 9 || 1 || 619 || 9 || 0,87 ||  || 6 || 
|-
| 2004-2005 || Ilves Tampere || SM-liiga || 4 || 0 || 1 || 1 || 201 || 15 || 4,46 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Ilves Tampere Jr || Finlande Junior || 1 ||  ||  ||  || 60 || 2 || 2 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Finlande U20 || Mestis || 3 ||  ||  ||  || 179 || 6 || 2,01 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Ilves Tampere || SM-liiga || 30 || 12 || 8 || 7 ||  || 60 || 2,09 ||  || 2 ||  || 3 || 0 || 3 || 180 || 7 || 2,33 ||  || 0 || 
|-
| 2006-2007 || Finlande U20 || Mestis || 1 || 0 || 1 || 0 || 58 || 4 || 4,14 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Ilves Tampere || SM-liiga || 49 || 18 || 18 || 10 ||  || 114 || 2,38 ||  || 3 ||  || 7 || 2 || 5 || 397 || 20 || 3,02 ||  || 0 || 
|-
| 2007-2008 || Bruins de Boston || LNH || 4 || 2 || 1 || 1 || 184 || 10 || 3,26 || 88,6 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Bruins de Providence || LAH || 45 || 27 || 13 || 2 ||  || 100 || 2,33 || 90,5 || 1 ||  || 10 || 6 || 4 ||  || 22 || 2,18 || 90,8 || 2 || 
|-
| 2008-2009 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 0 || 0 || 100 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Bruins de Providence || LAH || 57 || 33 || 20 || 4 ||  || 139 || 2,5 || 92 || 4 ||  || 16 || 9 || 7 || 977 || 36 || 2,21 || 93 || 0 || 
|-
| 2009-2010 || Bruins de Boston || LNH || 45 || 22 || 12 || 5 ||  || 84 || 1,97 || 93,1 || 5 ||  || 13 || 7 || 6 || 829 || 36 || 2,61 || 91,2 || 0 || 
|-
| 2010-2011 || Bruins de Boston || LNH || 29 || 11 || 14 || 2 ||  || 71 || 2,67 || 91,8 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Boston || LNH || 23 || 11 || 8 || 3 ||  || 44 || 2,05 || 92,9 || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bruins de Boston || LNH || 36 || 19 || 10 || 5 ||  || 70 || 2 || 92,9 || 5 ||  || 22 || 14 || 8 ||  || 46 || 1,88 || 94 || 3 || 
|-
| 2012-2013 || HC Škoda Plzeň || Extraliga || 17 ||  ||  ||  || 993 || 35 || 2,11 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bruins de Boston || LNH || 58 || 36 || 15 || 6 ||  || 115 || 2,04 || 93 || 7 ||  || 12 || 7 || 5 || 753 || 25 || 1,99 || 92,8 || 2 || 
|-
| 2014-2015 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 34 || 21 || 13 ||  || 156 || 2,3 || 92,2 || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Boston || LNH || 64 || 31 || 22 || 8 ||  || 157 || 2,56 || 91,5 || 4 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Boston || LNH || 65 || 37 || 20 || 5 ||  || 137 || 2,23 || 91,5 || 8 || 0 || 6 || 2 || 4 || 402 || 15 || 2,24 || 92,0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston || LNH || 54 || 34 || 14 || 5 ||  || 125 || 2,36 || 91,7 || 3 || 0 || 12 || 5 || 7 || 687 || 33 || 2,88 || 90,3 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 46 || 27 || 13 || 5 ||  || 109 || 2,48 || 91,2 || 4 || 4 || 24 || 15 || 9 ||  || 49 || 2,02 || 93,4 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 41 || 26 || 8 || 6 ||  || 85 || 2,12 || 92,9 || 5 || 0 || 4 || 1 || 3 ||  || 11 || 2,57 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 24 || 15 || 5 || 2 ||  || 53 || 2,28 || 91,3 || 2 || 0 || 11 || 6 || 4 || 688 || 27 || 2,36 || 91,9 || 0 || 0

| 571 || 312 || 165 || 68 ||  ||  || 2,27 || 92,1 || 52 || 24 || 104 || 57 || 46 ||  || 242 || 2,22 || 92,5 || 7 ||

Internationales 

|-
|2004 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5 || ||  || || || || 1,61 ||92,7 || ||  || align="left" | Septième
|-
|2005 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5 || ||  || || || || 3,02 ||91 || ||  || align="left" | Septième
|-
|2005 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior || 5 || ||  || || || || 2,96 || 90,2 || ||  || align="left" | Cinquième
|-
|2006 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior  || 6 || ||  || || || || 2,11 || 94 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2007 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior  || 6 || ||  || || || || 3,07 || 89,9 || ||  || align="left" | Sixième
|-
|2014 || align="left" | || align="left" | Jeux olympiques || 4 || ||  || || || || 1,76 || 93,8 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Coupe du monde || 2 || ||  || || || || 2,02 ||92 || ||  || align="left" | Huitième

Trophées et honneurs personnels 
 Ligue américaine de hockey : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe planète / États-Unis en 2008.

Références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Savonlinna
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du HC Plzeň
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique finlandais
Gagnant du trophée Vézina
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée William-M.-Jennings